Dödsspelet kan syfta på:
 Dödsspelet (1988) – en actionthriller med Clint Eastwood i rollen som Dirty Harry, originaltitel The Dead Pool
 Dödsspelet (1994) – en amerikansk actionthriller, originaltitel Surviving the Game
 Dödsspelet (1997) – en tysk film om tysk terrorism och Röda armé-fraktionen, originaltitel Todesspiel